Assens (Zuid-Denemarken), een gemeente in de Deense regio Zuid-Denemarken
Assens (plaats), een plaats in deze gemeente
Assens (parochie), een parochie in deze gemeente
Assens (Mariagerfjord), een plaats in de Deense gemeente Mariagerfjord
Assens (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud